A 21 157-es számú mellékút egy csaknem négy kilométeres hosszúságú, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád vármegyében, a Cserhátban.

Nyomvonala 

A 2138-as útból ágazik ki, annak a 2+500-as kilométerszelvénye közelében, Bercel északi külterületén. Első, nagyjából 1,2 kilométere a nógrádkövesdi kőbánya bevezető útjaként halad (a Berceli-hegy északi oldalán) majd elválik attól és erdei útként számozódik tovább. 1,8 kilométer után már Szanda területén halad és a Szanda kőbányához vezet. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,697 kilométer megtétele után ér véget. A szandai kőbányától az út folytatásaként erdei út vezet tovább Szanda vára és azon túl a község lakott területe felé.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 18. 

21157
Cserhát